Фёдор (Фри́дрих) Алекса́ндрович Ро́зенберг (1 марта 1867 года, Вильянди, ныне Эстония — 5 июня 1934 года, Ленинград, СССР) — российский и советский востоковед-иранист, член-корреспондент Академии наук СССР с 1923 года.

Биография 
Фёдор Розенберг родился в 1867 году в городе Вильянди, ныне располагающемся в Эстонии. В 1889 году окончил арабско-персидско-турецко-татарское отделение Санкт-Петербургского университета, был учеником Карла Залемана. С 1902 года работал в Азиатском музее (ныне — Институт восточных рукописей РАН), сначала в роли помощника единственного штатного хранителя — египтолога и коптоведа Оскара Лемма, — а с 1912 года в должности старшего учёного-хранителя руководителя. Работая в музее, Розенберг занимался инвентаризацией, каталогизацией, научными описями, ответом на запросы из разных стран, а с 1918 года, после смерти Лемма, стал фактически руководить внутренней деятельностью музея. В 1923 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1931 году Азиатский институт был преобразован в институт Востоковедения.

В 1931 году оставил работу в музее по состоянию здоровья — он страдал болезнью сердца и ног, а также заболел туберкулёзом, из-за которого умер в 1934 году после полутора лет, проведённых прикованным к постели.

Основная сфера работы Розенберга — иранский героический эпос «Шахнаме» авторства Фирдоуси, для которого Розенберг осуществил критическую текстологическую и лингвистическую переработку около 10 200 двустиший, а также вопросы зороастризма, включающие перевод написанной в 1278 году «Книги Зороастра» с персидского языка, персидской литературы, согдологии и пехлевистики. Также изучал изобразительное искусство Ирана и участвовал в исследовании и каталогизации рукописных, архивных и книжных фондов бывшего Азиатского музея.

Библиография 
Публикации Фёдора Розенберга:
 Розенберг Ф. А. Иран // Азиатский Музей Российской Академии Наук. 1818—1918. Краткая памятка. Петербург: Российская государственная академическая типография, 1920. С. 28—32.
 Розенберг Ф. А. Отделение книг на европейских языках // Азиатский Музей Российской Академии Наук. 1818—1918. Краткая памятка. Петербург: Российская государственная академическая типография, 1920. С. 1—5.
 Розенберг Ф. А. Персидские рукописи и печатные книги // Азиатский Музей Российской Академии Наук. 1818—1918. Краткая памятка. Петербург: Российская государственная академическая типография, 1920. С. 20—23.
 Розенберг Ф. Об индо-персидской и новоиндийской живописи // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. Книга вторая. М.; Пб.: Всемирная литература, 1923. С. 83—91.
 Розенберг Ф. А. О согдийцах // Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее Российской Академии Наук. Том I. Л.: РАН, Главнаука, Госиздат, 1925. С. 81—90.
 Розенберг Ф. [Рец.:] Chr. Bartholomae, Zarathustra’s Leben und Lehre. Akademische Rede // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. Книга пятая. М.; Пб.: Всемирная литература, 1925. С. 266—268.
 Розенберг Ф. А. [Рецензия:] The Court Painters of the Grand Moguls by Laurence Binyon with historical introduction and notes by T. W. Arnold // Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее Российской Академии Наук. Том I. Л.: РАН, Главнаука, Госиздат, 1925. С. 536—542.
 Розенберг Ф. А. [Рецензия:] Gustav Haloun. Seit wann kannten die Chinesen die Tocharer Oder Indogermanen überhaupt // Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее Академии Наук CССР. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1927. С. 200—206.
 Розенберг Ф. А. Неизданное сасанидское блюдо с пехлевийским граффито // Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее АН СССР. Том V. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1930. С. 137—144.

Примечания

Литература 
 Ольденбург С. Ф. Записка об учёных трудах Ф. А. Розенберга // Известия Российской академии наук. 1923. Сер. 6. Т. 17;
 Ф. А. Розенберг (некролог) // Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. 5. М.; Л., 1958;
 Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР / под ред. А. Н. Кононова. М., 1972.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Востоковеды СССР
Иранисты СССР
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники восточного факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Сотрудники ИВР РАН
Умершие от туберкулёза